Il torneo di qualificazione si è disputato nel 2009 tra le nazionali dei paesi europei. 
Il turno preliminare (14 - 22 febbraio 2009) vedeva le 16 nazionali europee di più bassa caratura (secondo il coefficiente UEFA) divise in 4 gironi per determinare le 6 squadre (le 4 prime e le 2 migliori seconde) che affronteranno le qualificazioni 
per l'Europeo. 
I sette gironi di qualificazione (19 - 22 marzo 2009) sono composti da 4 squadre ciascuno: accedono all'Europeo le prime classificate di ogni girone e le quattro migliori seconde, mentre è già qualificata l'Ungheria, il paese organizzatore.

Gironi preliminari di qualificazione
In grassetto le nazionali ospitanti.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Gironi di Qualificazione
In grassetto le nazionali ospitanti.

Girone 1 

A Târgu Mureș

Girone 2

A Badajoz

Girone 3
A Ostrava

Girone 4

A Kaunas

Girone 5 

A Anversa

Girone 6
A Viana do Castelo

Girone 7

A Levallois-Perret

Campionato europeo di calcio a 5 2010
Calcio a 5 nel 2010